В телекоммуникационных системах термины Carrier grade («операторский класс») или Carrier Class относят к системам, их аппаратным или программным компонентам, которые отличаются высокой надёжностью. Такие системы должны быть хорошо оттестированы. Carrier grade системы разрабатываются для достижения уровня доступности «пять девяток» и должны иметь высокую скорость восстановления работоспособности в случае сбоя (менее 50 мс).

См. также 
 Высокая доступность
 Системы реального времени

Ссылки 
 ZDNet Definition for: Carrier Class 
 Results found for: carrier class 
 What's all the fuss about network resiliency? 
  Carrier Ethernet Ready for Prime Time: Five Things to Consider  
 Олег Холодный, Серверы операторского класса  // «Открытые системы» , № 05, 2012

Теория надёжности
Контроль качества
Системное администрирование